Calisto Tanzi (1938-2022), chef d'entreprise italien ;
 Léon Tanzi (1846-1913), peintre et illustrateur français ;
 Lia Tanzi (1948-), actrice italienne.

Voir aussi  
 (69971) Tanzi, astéroïde.

Homonymie de patronyme italien